Aniello Formisano – politico italiano
 Anna Teresa Formisano – politico italiano
 Antonietta Formisano, meglio nota come Antonella Formisano – dirigente sportivo, ex calciatrice e allenatrice di calcio italiana
 Ciro Formisano – cantante ed attore italiano
 Davide Formisano – flautista italiano
 Domenico Formisano – politico italiano
 Giovanni Formisano – poeta italiano
 Giuseppe Formisano – vescovo cattolico italiano
 Pasquale Formisano – partigiano italiano